Arnaud Démare, Frans wielrenner
 Jozef Demaré, Belgisch acteur
 Leen Demaré, Belgisch radiopresentatrice
 Rita Demaré, Belgisch politicus